Населението на Полша през 2009 г. е 38 167 329 души.

Възрастова структура 
(2010)
 0 – 14 години: 14,8% (мъже 2 931 732/жени 2 769 021)
 15 – 64 години: 71,7% (мъже 13 725 939/жени 13 863 103)
 65 над години: 13,5% (мъже 1 971 763/жени 3 202 131)

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 

В Националното преброяване на населението от 2002 г. повече от 96% от декларират полската националност, 1,23% декларират принадлежността към други националности, а 2,03% от населението не уточни националността си. В следващия националното преброяване на населението, което се проведе през 2011 г., етническата принадлежност на гражданите, както следва: 37 072 615 души, докладвали само една етническата принадлежност, 917 339 души, докладвали повече от една етническата принадлежност, 521 470 души, не докладвали етническата принадлежност, 400 души заявиха, че нямат етническата принадлежност.
 поляци – 37 310 341
 силезци – 435 750
 германци – 74 464
 украинци – 38 387
 беларуси – 36 399
 кашуби – 17 746
 цигани – 12 560
 руснаци – 8203
 лемки – 7086
 литовци – 5599
 виетнамци – 3585
 арменци – 2971
 евреи – 2488
 словаци – 2294
 италианци – 1690
 англичани – 1560
 французи – 1506
 чехи – 1307

Език 
Официален език е полският.

Религия 
В Полша преобладават католиците.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници